Adrados kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Adrados (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Adrados (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar